Бухаре́стский ми́рный догово́р 1918 года (, , , ) — сепаратный мирный договор, заключённый 7 мая 1918 года между Румынией и Центральными державами. Завершил войну между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной стороны, и Румынией — с другой.

После подписания в Бресте сепаратных мирных договоров с Центральными державами Украиной (см.) и Россией (см.) соответственно 9 февраля и 3 марта 1918 года единственным государством, остающемся в состоянии войны против Центральных держав на Восточном фронте, оставалась Румыния. Основная территория страны была оккупирована противником ещё в 1916 году, сразу по вступлении Румынии в войну.

 Румыния вступила в переговоры с министрами иностранных дел Центральных держав о сепаратном мире. Согласно заключённому договору Румыния возвращала Болгарии полученную по договору 1913 года Южную Добруджу с дополнительными исправлениями границы в пользу Болгарии. Над Северной Добруджей устанавливался кондоминиум Центральных держав, обязывавшихся обеспечить Румынии торговый путь к Чёрному морю по линии Чернаводэ — Констанца. Румынии также пришлось отдать Австро-Венгрии контроль над проходами в Карпатах. Кроме того, Румыния передавала Германии нефтепромыслы в концессию на 90 лет.

По условиям договора, Центральные державы согласились не выступать против объединения Бессарабии с Румынией.

Договор не был ратифицирован румынским королём Фердинандом I и после поражения стран германского блока был аннулирован.

См. также 
 Румынская кампания (1916—1917)
 Вторая румынская кампания (1918)

Примечания

Ссылки 
 Полный текст Бухарестского мирного договора 1918 года 

Договоры по алфавиту
Международные договоры Австро-Венгрии
Международные договоры Германской империи
Международные договоры Османской империи
Международные договоры Румынии
Международные договоры Болгарии
Мирные договоры XX века
Румыния в Первой мировой войне
Май 1918 года
События 7 мая
1918 год в праве
Договоры Первой мировой войны